CES či ces může znamenat:

CES 
 Centrální evidence sbírek – seznam muzejních sbírek, vedený Ministerstvem kultury ČR
 Confederation of European Scouts – mezinárodní skautská organisace sdružující Evropské národní organisace
 Consumer Electronics Show – světový veletrh spotřební elektroniky
 Constant Effort Sites Scheme - program založený na kroužkování ptáků s konstantním úsilím; monitoring populačních změn běžných druhů ptáků systematickým chytáním do nárazových sítí během hnízdního období.

ces 
 jeden ze dvou ISO 639-2 kódů pro češtinu

Zkratky